Fleet est un toponyme anglais et Van Fleet est un nom de famille. Il peut faire référence à :

Toponyme 

 Fleet (Alberta), un hameau du Comté de Paintearth N 18, situé dans la province canadienne d'Alberta.
 Fleet (Hampshire), une ville d'Angleterre du comté du Hampshire.
 Fleet (Dorset), un village d'Angleterre du comté du Dorset.

Hydronyme 
 Fleet, une rivière de Londres.

Odonyme 
 Fleet Street.

Nom de famille 

 Jo Van Fleet (1915-1996), actrice américaine.

Divers 
 Prison de la Fleet ;
 Fleet, entreprise française ;
 Greta Van Fleet, groupe de rock américain.